Schocher ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Schocher (* 1946), Schweizer Filmemacher und Kinobetreiber
 Christian Gotthold Schocher (1736–1810), deutscher Philosoph, Linguist und Übersetzer
 József Schocher, ungarischer Maler des 18. Jahrhunderts